Gigi Edgley (1977-),  actrice australienne ;
 Leslie Edgley (1912-2002), écrivain américain, auteur de roman policier.
 Ross Edgley (1985-), ancien joueur professionnel de l'équipe de Grande-Bretagne masculine de water-polo.